Treštenica steht für:
Treštenica Donja, Ort in der Gemeinde Banovići, Bosnien und Herzegowina 
Treštenica Gornja, Ort in der Gemeinde Banovići, Bosnien und Herzegowina

Siehe auch:
Trstěnice